Sucre amer peut désigner :

Cinéma 
 Sucre amer : un film documentaire français réalisé en 1963 par Yann le Masson.
 Sucre amer : un film historique français réalisé en 1998 par Christian Lara.

Homonymie de titre